Selenia – azienda italiana
Selenia Lubrificanti – produttore di lubrificanti
Selenia – genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Geometridae
Selenia – genere di piante appartenenti alla famiglia Brassicaceae